Ivilikasik bezeichnet:
 Ivilikasik (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Ivilikasik (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ivilikasik (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland